Ел Какате има више значења:

 Ел Какате (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Какате (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику